Центральный военный округ — военно-административная единица в ряде стран.
 Центральный военный округ (Израиль)
 Центральный военный округ (Казахстан)
 Центральный военный округ (Россия)